Alliansen kan syfta på:

Alliansen – samarbetet mellan de fyra svenska borgerliga partierna sedan 2006
 Arbetaralliansen –  en valallians bildad 1965 mellan de två israeliska vänsterpartierna Mapai och Arbetarenhet-Arbetare i Sion 
De allierade under andra världskriget – en allians under andra världskriget

Se även 
 Allians